Ричвил има више значења:
 Ричвил (Охајо)
 Ричвил (Њујорк)
 Ричвил (Минесота)